Parliament House ist der Name folgender Parlamentsgebäude:

in Australien:
 Parliament House (Canberra)
 Parliament House (Sydney), New South Wales
 Parliament House (Darwin), Northern Territory
 Parliament House (Brisbane), Queensland
 Parliament House (Adelaide), South Australia
 Parliament House (Hobart), Tasmanien
 Parliament House (Melbourne), Victoria
 Parliament House (Perth), Western Australia

in anderen Ländern:
 Parliament House (Wellington), Neuseeland
 Parliament House (Edinburgh), Gerichtsgebäude, ehemaliger Sitz des Parliament of Scotland
 Parliament House (Singapur), Sitz des Parlaments von Singapur
 Parliament House (Islamabad), Sitz des Senats und der Nationalversammlung von Pakistan
 Parliament House (Neu-Delhi), Sitz des Parlaments von Indien

Old Parliament House ist der Name folgender Parlamentsgebäude:
 Old Parliament House, Canberra, Australien
 Old Parliament House (Singapur)